Zkratka ze tří písmen W, M a S může mít více významů:

Počítačové technologie 
 Warehouse management system
 Workflow management system – také jako WFMS
 Web Map Service
 Windows Media Services – streamovací media server od Microsoftu
 Workload management system – komponenta gLite

Lékařství 
 Wechsler Memory Scale – škála funkčnosti paměti

Firmy 
 Williams Manufacturing Company – původní název firmy z Los Angeles
 WMS Gaming – Chicagská firma na hrací automaty
 Williams Medical Supplies – firma z Walesu